

Calcio 
 Albion Football Club – società calcistica uruguaiana
 Albion Rovers Football Club – società calcistica scozzese
 Brighton & Hove Albion Football Club – società calcistica inglese
 Burton Albion Football Club – società calcistica inglese
 West Bromwich Albion Football Club – società calcistica inglese

Astronomia
 15760 Albion – asteroide, in particolare oggetto transnettuniano

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Albion – comunità non incorporata della Contea di Mendocino, California
 Albion – città della Contea di Cassia, Idaho
 Albion – capoluogo della Contea di Edwards, Illinois
 Albion – capoluogo della Contea di Noble, Indiana
 Albion – città della Contea di Marshall, Iowa
 Albion – città della Contea di Kennebec, Maine
 Albion – città della Contea di Calhoun, Michigan
 Albion – township della Contea di Calhoun, Michigan
 Albion – capoluogo della Contea di Boone, Nebraska
 Albion – città della Contea di Orleans, New York
 Albion – città della Contea di Oswego, New York
 Albion – città della Contea di Pushmataha, Oklahoma
 Albion – borough della Contea di Erie, Pennsylvania
 Albion – città della Contea di Dane, Wisconsin 
 Albion – città della Contea di Jackson, Wisconsin 
 Albion – città della Contea di Trempealeau, Wisconsin 
 Albion – città della Contea di Whitman, Washington

Musica 
 Albion – singolo dei Babyshambles del 2005, dall'album Down in Albion
 Albion – EP dei Babyshambles del 2006
 The Albion Band – gruppo musicale folk rock inglese
 Albion Records – etichetta discografica statunitense

Personaggi 
 Albion – personaggio della serie animata Huntik - Secrets & Seekers
 Albion – personaggio dei fumetti Marvel Comics
 Albion – uno dei demoni che si possono reclutare nel videogioco Shin Megami Tensei III: Nocturne/Lucifer's Call

Videogiochi 
 Albion – videogioco del 1995
 Albion Online – videogioco del 2017

Pagine correlate 
 Albione (disambigua)

Altri progetti